Erskine är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn från Erskine. Det används också som förnamn för män och ingår i geografiska namn.

Personer med efternamnet Erskine

 David Erskine, 2:e baron Erskine
 Edward Morris Erskine
 John Erskine
 John Erskine (författare)
 Mary Erskine
 Peter Erskine 
 Ralph Erskine (1914–2005), brittisk-svensk arkitekt
 Robert Erskine
 Thomas Erskine, 1:e baron Erskine
 Thomas Erskine, 9:e earl av Kellie

Mestadels oskrivna namn

Personer med förnamnet Erskine (urval)
 Erskine Bowles
 Erskine Caldwell (1903 1987), amerikansk författare
 Erskine Hamilton Childers
 Erskine Sanford

Referenser 

Skotska efternamn